Hrvatska:
 Mikulići (Konavle), naselje u općini Konavle
 Mikulići (Črnomerec), gradsko naselje u sklopu zagrebačke gradske četvrti Črnomerec

Crna Gora:
 Mikulići (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje